Rye Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rye Township (North Dakota)
 Rye Township (Pennsylvania)